Faccio ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Faccio (1840–1891), italienischer Komponist und Dirigent
 Ricardo Faccio (1907–1970), uruguayisch-italienischer Fußballspieler und -trainer